Треть — то же, что одна третья (⅓) — доля, дробь. Также может означать:
 Треть — в Устюжском уезде в XVII веке — административно-территориальная единица, на которые делился уезд. Трети Устюжского уезда делились на станы и волости.
 Треть — орган центрального государственного управления в Русском государстве, связанный с делением государства при Иване III на три части.
 Треть — бывшее село в Коношском районе Архангельской области, ныне — деревня Мотылёво в Коношском городском поселении.

См. также 
 Правило третей